

Persone 
 Horváth
Alexander Horváth – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco
András Horváth – calciatore ungherese
Attila Horváth – discobolo ungherese
Attila Horváth – pallamanista ungherese
Csaba Horváth – canoista ungherese
Csaba Horváth – canoista ungherese
Csaba Horváth – scacchista ungherese
Dóra Horváth – pallavolista ungherese
Ferenc Horváth – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
Gábor Horváth – calciatore ungherese
Gábor Horváth – canoista ungherese
Gábor Horváth – kayaker ungherese
Johann Horvath anche noto come Hansi Horvath – calciatore austriaco
József Horváth (n. 1890) – calciatore ungherese
József Horváth (n. 1949) – calciatore ungherese
József Horváth – scacchista ungherese
Katalin Horváth – schermitrice ungherese
László Horváth (n. 1901) – calciatore ungherese
László Horváth (n. 1944) – calciatore ungherese
László Horváth – pentatleta ungherese
Mariann Horváth – schermitrice ungherese
Ödön von Horváth – drammaturgo e scrittore di lingua tedesca
Opika von Méray Horváth – pattinatrice ungherese
Pavel Horváth – calciatore ceco
Péter Horváth – nuotatore ungherese
Viktor Horváth – pentatleta ungherese
Zoltán Horváth – schermidore ungherese
Zsuzsanna Horváth – cestista ungherese nata nel 1949
Zsuzsanna Horváth – cestista ungherese nata nel 1983
Gyöngyi Szalay-Horváth – schermitrice ungherese

 Horvath
Charles Horvath – attore statunitense
Charles Horvath – calciatore ungherese naturalizzato statunitense.
Ethan Horvath – calciatore statunitense
George Horvath – pentatleta svedese
Kathleen Horvath – tennista statunitense
Les Horvath – giocatore di football americano statunitense
Michael Horvath – calciatore austriaco
Rudolf Horvath – calciatore austriaco